Coppa di Francia 2006 – edizione della competizione di ciclismo francese
 Coppa di Francia 2006 – edizione della competizione di pallacanestro maschile francese